Сипаливини — крупнейший округ Суринама.
  — река в Суринаме.